Timema är ett släkte av insekter. Timema ingår i familjen Timematidae. 

Timema är enda släktet i familjen Timematidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spökskräckor
Timema